Radenska-Ljubljana is een wielerploeg die een Sloveense licentie heeft. De ploeg bestaat sinds 2005. Radenska komt uit in de continentale circuits van de UCI. Marko Polanc is de manager van de ploeg.

Seizoen 2014

Transfers

Seizoen 2013

Overwinningen in de UCI Europe Tour

Renners 

Sloveense wielerploeg